Essex County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Essex County, Kanada, Ontario,

USA 

 Essex County, Virginia, county, 
 Essex County, Massachusetts, county, 
 Essex County, New Jersey, county, 
 Essex County, New York, county, 
 Essex County, Vermont, county,

Se även 
 Essex (olika betydelser) – flera betydelser

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar